Frutto proibito – frutto del Giardino dell'Eden
 Frutto proibito (The Major and the Minor) – film del 1942 diretto da Billy Wilder
 Frutto proibito – episodio del film I fobici del 1999 diretto da Giancarlo Scarchilli
 Frutto proibito (Strange Fruit) – romanzo di Lilian Smith del 1944

Pagine correlate 
Il frutto proibito